Okręty US Navy o nazwie USS  "Antona":
Pierwszy "Antona" był parowcem zajętym przez Union Navy w czasie wojny secesyjnej. Był w służbie w latach 1863-1965.
Drugi "Antona" (IX-133)

Antona